Gottlieb von Haeseler ist der Name folgender Personen:

* Gottlieb von Haeseler (Regierungsrat) (1701–1752), deutscher Unternehmer und Regierungsrat
 Gottlieb von Haeseler (Generalfeldmarschall) (1836–1919), preußischer Generalfeldmarschall